

Œuvres 

cinéma
 Blank, film allemand de Sarah Blaßkiewitz sorti en 2016 ;
 Blank, film indien de Behzad Khambata sorti en 2019 ;
 Noël Blank, court-métrage québécois de Jean-François Rivard.

musique
 , titre du premier album du groupe Richard Hell And The Voidoids ;
 , single extrait de l'album précédent.

Patronyme 

 Aristide Blank (1883-1960) économiste roumain ;
 Amanda Blank (1983-), chanteuse américaine ;
  (1938-), réalisateur russe ;
 Boris Blank (1952-), artiste et musicien suisse ;
 Carla Blank (1941-), éditrice et auteure américaine ;
 Georg Blank (1888-1944), homme politique allemand ;
 Hannes Blank (1983-), coureur cycliste allemand ;
 Irma Blank (1934-), artiste allemande-italienne ;
 Jan Pieter Blank (1971-), musicien allemand ;
 Kenny Blank (1977-), acteur, compositeur, producteur, monteur, directeur de la photographie, réalisateur et scénariste américain ;
 Les Blank (1935-2013), réalisateur américain ;
 Matt Blank (1976-), joueur de baseball américain ;
 Rebecca Blank (1955-2023), femme politique américaine ;
 Theodor Blank (1905-1972), homme politique allemand ;
 William Blank (1957-), compositeur et chef d'orchestre suisse.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais